Les Damnés de la Terre est une expression qui apparaît dans le chant L'Internationale. Elle évoque aussi :
Les Damnés de la Terre est un livre de Henry Poulaille, publié aux Éditions Grasset en 1935. 
Les Damnés de la Terre est un livre de Frantz Fanon, publié aux Éditions Maspero en 1961.
Les Damnés de la Terre (I dannati della Terra), film italien de Valentino Orsini sorti en 1969, adapté du livre de Fanon.